Аристарх може да се односи на:

 Аристарх са Самоса, астроном и математичар,
 Аристарх са Самотраке, граматичар,
 Аристарх Тегејски, писац,
 Аристарх Солунски, светитељ,

или

 Аристарх (кратер), кратер на Мјесецу,
 3999 Аристарх, астероид или
 Телескоп Аристарх, пројекат телескопа пречника 2,3 метра.

br:Aristarc'hos